Die Basketball-Afrikameisterschaft 1962, die erste Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 24. und 30. März 1962 in Kairo, Vereinigte Arabische Republik statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Republik, die den Titel ungeschlagen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers (insgesamt wurden zehn Spiele absolviert). Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team vier Spiele absolvierte. Für einen Sieg bekam man zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Basketball-Afrikameister 1962. Analog dazu wurden die übrigen Plätze ermittelt.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks
1962 African Championship for Men – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()

1962
Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft 1962
Sportveranstaltung in Kairo